Caernarfon bezeichnet:

 Caernarfon, eine Stadt in Wales 
 Caernarfon (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Caernarfon (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales

Siehe auch:
 Caernarfonshire
 Carnarvon